Donghe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Donghe (socken i Kina, Guangxi), 
 Donghe (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Donghe Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar